Muraz è il nome di alcuni comuni:
Collombey-Muraz – comune svizzero del Canton Vallese
La Muraz – comune francese dell'Alta Savoia